Prenza kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Prinza (ort i Filippinerna, Province of Batangas), CALABARZON,

Grekland 

 Nomós Prevézis, prefektur, Epirus, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar